

Мислець — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 Мислець — присілок, Шумерлинський район, Чувашія